Кубок Баку 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах Бакинской теннисной академии.

Турнир-2015 являлся 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анастасия Павлюченкова (№ 41 в мире на тот момент).

Соревнования проходили в Баку, Азербайджан, с 26 июля по 2 августа 2015 года. Турнир входил в подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Обе теннисистки впервые в карьере вышли в финал одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Маргарита Гаспарян со 2-й попытки побеждает в финале парного турнира ассоциации.
 Александра Панова побеждает на бакинском призе в парном разряде второй год подряд.

См. также 
 Кубок Баку

 WTA Тур 2015

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

 

Азербайджан
Теннис
Июль 2015 года
Август 2015 года
2015